Прокси ( — полномочие) — многозначный термин:

 Прокси-сервер — служба в компьютерных сетях, позволяющая клиентам выполнять косвенные запросы к другим сетевым службам.
 Прокси-карта — в коллекционных карточных играх муляжная карта (например, напечатанное на принтере изображение оригинальной карты). Обычно его вкладывают в протектор вместе с какой-нибудь дешёвой картой, служащей «рубашкой» и придающей прокси плотность. Прокси обычно используют при тестировании колод, чтобы не покупать карт, которые могут и не пригодиться.
  — документ, представляющий собой доверенность акционера на голосование.

 Proxy — шаблон проектирования, который предоставляет объект, который контролирует доступ к другому объекту через перехват всех вызовов (выполняет функцию контейнера).
 Proxy ARP — техника, применяющаяся в маршрутизаторах для трансляции ARP-ответов из одного сегмента сети в другой.
 Proxy — сингл диджея Мартина Гаррикса.